The Beaten Path – cortometraggio del 1913 diretto da O.A.C. Lund
The Beaten Path – cortometraggio del 2008 diretto da Joshua Marcus Lester
The Beaten Path – cortometraggio del 2013 diretto da Jerry Chen